Каллиграфия — одна из отраслей изобразительного искусства.
 Каллиграфия — концертный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег».